Des Arc ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Des Arc (Arkansas)
 Des Arc (Missouri)
 Des Arc Township (Prairie County, Arkansas)
 Des Arc Township (White County, Arkansas)